Bell o bellesa, característica que proporciona una percepció plaent o de satisfacció
 Toponímia:
 Bell (Califòrnia), ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Bell (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Bell (Oklahoma), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Bell Buckle, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee 
 Bell Center, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 Bell City, població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Bell Gardens, ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Bell Hill, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Bell Rock atracció turística a Oak Creek, Arizona 
 Max Bell Centre o Max Bell Arena, pavelló cobert a la ciutat de Calgary (Alberta, Canadà) 
 Biografies:
 Sobrenom:
 Batos IV el bell, rei de Cirene vers el 512 o 510 aC 
 Carles el Bell (Clermont, 1295 - Vincennes, 1328), rei de França i Navarra (1322 -28) 
 Demetri el Bell, fill de Demetri Poliorcetes i de Ptolemais i net de Ptolemeu I Sòter 
 Eduí el Bell (941 ? – 959), rei d'Anglaterra (955-59)
 Felip I de Castella, el Bell (Bruges, 1478 - Burgos, 1506), Arxiduc d'Àustria, duc de Borgonya, Brabant i Limburg, comte de Flandes, Borgonya i Artois (1482-1506) i rei de Castella i Lleó (1504-6) 
 Felip IV de França, el Bell rei de França (1285-1314) i Navarra (1284-1305)
 Cognom:
 Alexander Graham Bell (Edimburg, 1847 – Cape Breton Island, 1922), inventor del telèfon 
 Andy Bell (Cardiff, Gal·les, 1970), músic britànic que va fundar Ride 
 Betty Louise Bell (1949), escriptora cherokee criada a Oklahoma 
 Clive Bell (Great Shefford, 1881 - Londres, 1964), crític d'art britànic 
 Charlie Bell, diversos personatges
 Daniel Bell (1919-2011) sociòleg dedicat a l'estudi de la societat postindustrial
 Derek Bell (1941, Pinner, Middlesex, Anglaterra), pilot de curses automobilístiques britànic 
 Eric Temple Bell (Peterhead, Escòcia, 1883 - Watsonville, Califòrnia, 1960) escriptor i matemàtic escocès 
 Griffin Boyette Bell (Americus, Geòrgia, EUA, 1918 – 2009), defensor dels Drets Civils i Fiscal general dels Estats Units (1977-1981) 
 Henry Hesketh Bell (Chambéry, Savoia, França, 1864 - 1952), administrador colonial britànic i autor de diversos llibres de memòries, ficció, i d'administració i història colonial 
 Jamie Bell (Billingham, Durham, Anglaterra, 1986) 
 Jocelyn Bell (1943, Belfast, Irlanda), astrofísica nord-irlandesa 
 John Bell Hatcher (1861 – 1904), paleontòleg i caçador de fòssils 
 John Bell Hood (1831 - 1879) oficial confederat durant la Guerra Civil dels EUA
 John Stewart Bell (1928 – 1990), físic conegut per formular el teorema de Bell 
 Joseph-Antoine Bell (1954), futbolista camerunès dels anys 1980 que jugava de porter 
 Joseph Bell (Edimburg, 1837 - 1911), doctor i professor universitari 
 Joshua Bell (Bloomington, Indiana, 1967), violinista estatunidenc 
 Katie Bell, personatge de ficció de la sèrie de llibres Harry Potter
 Kristen Anne Bell (1980), actriu nord-americana de televisió 
 O'Neil Bell (Jamaica, 1974-Atlanta, Geòrgia, 2015), boxador jamaicà campió del món del pes creuer 
 Quentin Bell (Londres, 1910 - Sussex, 1996), historiador de l'art anglès 
 Regla Bell (L'Havana, 1970), jugadora de voleibol cubana 
 Robert Anning Bell (Londres, 1863 - 1933) artista i dissenyador anglès 
 Stefan Bell, futbolista alemany 
 Susan K. Bell, paleontòloga estatunidenca 
 Thomas Bell (Poole, 1792 - 1880) zoòleg, cirurgià i escriptor anglès 
 Vanessa Bell (1879 – 1961), pintora i interiorista anglesa 
 Miscel·lània:
 Bell X-22A, màquina voladora de sustentació vertical 
 Bell Centennial, tipus de lletra de pal sec dissenyat per Matthew Carter en el període 1975-1978
 Bell Challenge, torneig de tennis professional que es disputa anualment al Quebec
 Bell Salem, EP del grup 12012 publicat el 2004 
 Bell X-1, primer avió capaç de superar la velocitat del so amb un vol horitzontal 
 Grand Bell Awards, premis de cinema atorgats a Corea del Sud 
 Jingle Bell Rock, popular nadala dels Estats Units 
 Laboratoris Bell (en anglès, Bell Labs), centres d'investigació científica i tecnològica 
 Paràlisi de Bell, forma de paràlisi facial perifèrica que es produeix per dany o trauma a un dels dos nervis facials 
 Sèrie de Bell, sèrie de potències formal utilitzada per estudiar les propietats de funcions aritmètiques 
 Síndrome de Martin & Bell, trastorn genètic
 Teorema de Bell, s'aplica en mecànica quàntica 
 The Division Bell àlbum de Pink Floyd que va aparèixer el 1994 
 Zatch Bell, sèrie manga i anime creada per Makoto Raiku